Jesper Damgaard (né le  à Holstebro au Danemark) est un joueur professionnel de hockey sur glace danois.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Herning IK, il remporte le championnat du Danemark 1992. En 1994, il part dans l'Elitserien au Malmö Redhawks. Hormis la Suède, il a joué dans la DEL et dans la LNA.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe du Danemark au niveau international. Il a participé à plusieurs éditions des championnats du monde. Il est capitaine de la sélection.

Trophées et honneurs personnels 
AL-Bank ligaen
2008 : nommé joueur de l'année.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1991-1992|| Herning IK || AL-Bank ligaen|| || || || || || || || || || 
|- 
| 1992-1993|| Herning IK || AL-Bank ligaen|| || || || || || || || || || 
|-
| 1993-1994|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1994-1995|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 16|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 33|| 1|| 2|| 3|| 12|| 5|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 1996-1997|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 49|| 2|| 3|| 5|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 32|| 2|| 1|| 3|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 1998-1999|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 41|| 3|| 0|| 3|| 16|| 8|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1999-2000|| Malmö Redhawks|| Elitserien|| 35|| 0|| 6|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 2000-2001|| Revier Lions|| DEL|| 60|| 7|| 12|| 19|| 38|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| Revier Lions|| DEL|| 57|| 3|| 13|| 16|| 53|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2002-2003|| MODO hockey|| Elitserien|| 46|| 4|| 8|| 12|| 26|| 6|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| MODO hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 50|| 6|| 9|| 15|| 51|| 5|| 0|| 4|| 4|| 6
|- 
| 2004-2005|| MODO hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 44|| 7|| 7|| 14|| 28|| 6|| 2|| 1|| 3|| 4
|-
| 2005-2006|| MODO hockey Ornskoldsvik|| Elitserien|| 50|| 7|| 7|| 14|| 38|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|- 
| 2006-2007|| Augsburger Panther|| DEL || 49|| 6|| 9|| 15|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| HC Lugano|| LNA || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 2007-2008|| Rødovre IK || AL-Bank ligaen || 45|| 4|| 27|| 31|| 50|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2008-2009|| Malmo Redhawks|| Allsvenskan|| 33|| 5|| 9|| 14|| 32|| -|| -|| -|| -|| - 
|- 
| 2009-2010|| Malmo Redhawks|| Allsvenskan || 36|| 0|| 4|| 4|| 62|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2010-2011|| Malmo Redhawks|| Allsvenskan || 13|| 4|| 1|| 5|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 1992 || align=left|Championnat d'Europe junior B || 5 || 2 || 0 || 2 || 14 || align=left|
|-
| 1993 || align=left|Championnat d'Europe junior B || 7 || 1 || 2 || 3 || 16 || align=left|
|-
| 1993 || align=left|Championnat du monde junior C || 4 || 1 || 0 || 1 || 12 || align=left| place du groupe B mondial C
|-
| 1994 || align=left|Championnat du monde junior C || 4 || 1 || 2 || 3 || 2 || align=left| du groupe B mondial C
|-
| 1994 || align=left|Championnat du monde B || 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || align=left| du mondial B
|-
| 1995 || align=left|Championnat du monde junior C || 4 || 1 || 0 || 1 || 6 || align=left| du groupe B mondial C
|-
| 1995 || align=left|Championnat du monde B || 7 || 2 || 0 || 2 || 8 || align=left| du mondial B
|-
| 1997 || align=left|Championnat du monde B || 7 || 0 || 3 || 3 || 14 || align=left| du mondial B
|-
| 1998 || align=left|Championnat du monde B || 7 || 0 || 4 || 4 || 10 || align=left| du mondial B
|-
| 1999 || align=left|Championnat du monde B || 7 || 0 || 2 || 2 || 6 || align=left| place du mondial B
|-
| 2000 || align=left|Championnat du monde B || 7 || 3 || 1 || 4 || 14 || align=left| du mondial B
|-
| 2001 || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 2 || align=left| du groupe A
|-
| 2001 || align=left|Championnat du monde D1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 10 || align=left| du groupe A division 1
|-
| 2002 || align=left|Championnat du monde D1 || 5 || 2 || 2 || 4 || 0 || align=left| place du groupe B division 1 (promu en élite)
|-
| 2003 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 0 || 1 || 8 || align=left| de l'élite
|-
| 2004 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 22 || align=left| de l'élite
|-
| 2005 || align=left|Qualification olympique || 3 || 2 || 0 || 2 || 18 || align=left| du groupe A
|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 2 || 3 || 6 || align=left| de l'élite
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde || 4 || 2 || 2 || 4 || 4 || align=left| de l'élite
|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde || 6 || 2 || 2 || 4 || 4 || align=left| de l'élite
|-
| 2008 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 1 || 2 || 6 || align=left| de l'élite
|-
| 2009 || align=left|Qualification olympique || 3 || 1 || 1 || 2 || 2 || align=left| du groupe E
|-
| 2009 || align=left|Championnat du monde || 6 || 1 || 3 || 4 || 10 || align=left| de l'élite
|-
| 2010 || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 3 || 4 || 8 || align=left| de l'élite

Références 

Naissance en mai 1975
Naissance à Holstebro
Joueur international danois de hockey sur glace
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du MODO hockey
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du HC Lugano
Joueur du Rødovre SIK
Défenseur de hockey sur glace